Камен Петков може да се отнася за:
 Камен Петков (1863-1945) – български архитект
 Камен Петков (р. 1977) – български политик, народен представител от ПП „Атака“ (2009-2013)